Ро́хлин (Ро́хлина) — еврейская матронимическая фамилия (от женского личного имени Рохл). Известные носители:

 Рохлин, Вадим Моисеевич (1937—1985) — советский художник-авангардист и архитектор.
 
 Рохлин, Дмитрий Герасимович (Давид Гершонович, 1895—1981) — советский рентгенолог, радиолог и палеопатолог, доктор медицинских наук (1935), профессор (1932), член-корреспондент АМН СССР (1946).
 Рохлин, Евгений Львович (1912—1995) — советский композитор, аранжировщик, пианист и дирижёр.
 Рохлин, Лев Яковлевич (1947—1998) — российский политический и военный деятель, генерал-лейтенант.
 Рохлин, Леон Лазаревич (1903—1984) — видный советский психоневролог и психиатр.
 Рохлин, Эдмунд Исидорович (1915—2002) — советский легкоатлет и тренер, специализировавшийся в прыжках в высоту.
 Рохлин, Яков Герасимович (1903—1995) — советский шахматист и деятель советского шахматного движения.

 Рохлина, Вера Николаевна (1896—1934) — русская художница Парижской школы.
 Рохлина, Эмилия Яковлевна (1898—1976) — советский художник, биохомик и микробиолог, доктор медицинских наук, жена Д. Г. Рохлина.